Баздрево — название населённых пунктов в России:

 Баздрево — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Баздрево — деревня в Дубенском районе Тульской области.